Varia eller Variá  kan syfta på:

Varia, en svensk tidskrift 1898–1908

Geografi

Grekland 

 Vareiá, ort, Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou, 
 Variá (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar